Blatný ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Blatny (1873–1949), österreichisch-tschechische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Ivan Blatný (1919–1990), tschechischer Dichter und Schriftsteller
 Jan Blatný (* 1970), tschechischer Mediziner und Hochschullehrer
 Josef Blatný (1891–1980), tschechischer Komponist und Organist
 Lev Blatný (1894–1930), tschechischer Dichter

 Vojtěch Blatný (1864–1954), tschechischer Chorleiter und Organist
 Zdeněk Blatný (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler